Толья́ттинский тролле́йбус — троллейбусная система города Тольятти. Открытие троллейбусного движения состоялось 21 января 1966 года.

История 
При индустриальном «втором» и особенно «третьем» «рождениях» города в советскую эпоху в 700-тысячном, не имевшем трамвая городе была создана система троллейбуса. Троллейбусная сеть с почти тремя десятками маршрутов, с более чем тремя сотнями единиц подвижного состава и с тремя депо в своё время была одной из крупнейших в стране, а среди троллейбусов имелись сочленённые «гармошки», которые также были только в немногих городах страны.

24 марта 1961 года исполнительный комитет городского Совета депутатов принял решение «О строительстве троллейбусного транспорта в городе».

В течение 1964—1965 гг. получены первые пять троллейбусов ЗиУ-5, приняты в эксплуатацию тяговая подстанция
№ 2, депо № 1 и 21,4 километра контактной сети по улице Мира и улице Новозаводской.

Приказом № 4 от 6 января 1966 года Куйбышевского областного управления коммунального хозяйства было создано троллейбусное управление в городе Тольятти. В том же году закончена подготовка первой группы водителей троллейбуса.

21 января 1966 года пущен первый троллейбус № 8 (водитель Ибрагимов А. Б.) по маршруту № 2 (Соцгород — завод "СК").

В 1967—1968 в ходе строительства второй очереди троллейбусной сети сданы в эксплуатацию тяговые подстанции № 5 и № 6. Пущены троллейбусы по маршрутам № 3 и № 4, а также № 5 до стройплощадки Волжского автозавода «АвтоВАЗ».

В 1969 году сданы в эксплуатацию 16 километров контактной сети, диспетчерский пункт в зоне отдыха, тяговая подстанция № 3. Пущен троллейбус в зону отдыха, численность работников троллейбусного управления превысила 500 человек.

В 1970 году Сданы в эксплуатацию тяговые подстанции № 4 и № 7, а также 15 километров контактной сети до речного вокзала (Комсомольский район города). Пущен троллейбус по маршруту № 7. Начато строительство депо № 2.

В 1971 году пятилетний юбилей пуска первого троллейбуса в городе. Сданы в эксплуатацию 15 километров контактной сети в Автозаводском районе, общежитие на 400 мест по улице Карбышева. Полностью открыто движение троллейбусов до речного вокзала.

В 1972 году сданы в эксплуатацию тяговые подстанции № 9 и № 10. 4 марта 1972 года сдано в эксплуатацию временное депо № 2. Открыто движение троллейбусов по маршруту № 9, связывающему Автозаводский район с автозаводом. Впервые организована радиосвязь диспетчера с бригадами по ремонту контактной сети.

В 1973 году сданы в эксплуатацию тяговые подстанции № 8, № 12, а также 16 километров контактной сети в Автозаводском районе Тольятти. Открыто движение троллейбусов по маршруту № 10 (ДП "7 квартал" — ДП "КВЦ ВАЗа"). Получен первый троллейбус ЗИУ-9. Проводы последнего кондуктора и переход на бескондукторное обслуживание пассажиров.

В 1975 году сданы в эксплуатацию тяговые подстанции №№ 11, 15, 16, депо № 2. Открыто движение троллейбусов по маршрутам № 11 и № 12 в Автозаводском районе. На совместном заседании исполкома городского Совета депутатов и дирекции азотно-тукового завода принято решение о строительстве третьей очереди троллейбусного транспорта в городе. Совет Министров СССР и ЦК КПСС 16 июня приняли постановление № 513 "О мероприятиях по строительству троллейбусного транспорта на "ТОАЗ".

В 1976 году открыто движение троллейбусов по маршрутам №№ 13: ДП "7 квартал" — ДП "7 квартал" (по первоначальной схеме), 14: ДП "7 квартал" — ДП "Соцгород", 15: ДП "7 квартал" — ДП "ПО Трансформатор", 16: оп "Мичурина" — ДП "Фосфор". Десятилетний юбилей пуска первого троллейбуса в городе. Введена форменная одежда работников троллейбусного управления.

В 1978 году открыто движение троллейбусов по кольцевому маршруту № 17: ДП "7 квартал" — ДП "7 квартал".

В 1979 году открыто движение троллейбусов по маршруту № 19: ДП "7 квартал" — ДП "Речной вокзал".

В 1981 году  открыто движение троллейбусов по кольцевому маршруту № 20: ДП "7 квартал" — ДП "7 квартал". Пятнадцатилетний юбилей пуска первого троллейбуса в городе.

В 1982 году  открыто движение троллейбусов по маршруту № 21: ДП "Речной вокзал" — "Азотреммаш".

В 1983 году был списан последний троллейбус ЗИУ-5, бортовой номер — 127.

В 1985 году, 2 января введено в эксплуатацию троллейбусное депо № 3. Открыто движение троллейбусов по маршруту № 22: ДП "Речной вокзал" — ДП "Соцгород".

В 1986 году была открыта линия по улицам Дзержинского мимо военного училища, Автостроителей, 40 лет Победы, маршала Жукова, при этом новые маршруты запущены не были, но были изменены маршруты № 13 (ДП "7 квартал" — ДП "7 квартал" (на схему близкую к современной), № 14 (ДП "7 квартал" — ДП "7 квартал"), № 15 (ДП "7 квартал" — ДП "КВЦ ВАЗа"), а также был открыт маршрут № 8 (ДП "Речной вокзал" — ДП "Трансформатор"). Двадцатилетний юбилей пуска первого троллейбуса в городе.

C 1989 года началась успешная эксплуатация троллейбусного поезда из двух машин ЗиУ-682, работающих по системе Владимира Веклича.

В 1990 году запущены первые два сочленённых троллейбуса ЗиУ-683. Была проведена первая забастовка водителей.

В 1992 году в депо № 3 был произведён первый капитальный ремонт троллейбуса, первенцем стала машина с бортовым номером 1277.

В 1994 году сдана в эксплуатацию тяговая подстанция № 13. Благодаря этому измененён и продлён маршрут № 8 до кинотеатра "Буревестник".

В 1995 году сдан в эксплуатацию диспетчерский пункт "Набережная", на который незамедлительно были переведены с ДП "7 квартал" маршруты троллейбусов, задействованные в перевозке заводчан к автозаводу. Была проведена четырёхдневная забастовка водителей депо № 2.

В 1996 году впервые появились три троллейбуса нетрадиционного для троллейбусного парка города производителя — марки АКСМ-101.

В 1998 после долгого перерыва получен первый сочленённый троллейбус.

В 2001 году впервые за десять лет получено 20 новых троллейбусов.

В 2004 году Почти на треть сокращено финансирование троллейбусного управления из городского бюджета. Окончательно расформировано старейшее в городе троллейбусное депо № 1. Часть машин передана в депо № 2, другая часть — в депо № 3.

В 2005 году в целях увеличения выручки от продажи талонов впервые проведена моментальная лотерея.

В 2006 году тольяттинский троллейбус отметил своё сорокалетие.

В 2007—2008 году была проведена попытка возобновить движение троллейбусов по маршруту № 12 по прежней схеме, но из-за малого пассажиропотока маршрут был в скором времени отменён.

В 2009 году в ТТУ поступили 6 троллейбусов ТролЗа-5275.07.

В 2010 году в Тольятти поступили 3 троллейбуса ЛиАЗ (ВЗТМ) 52803.

21 января 2011 года — 45 лет тольяттинскому троллейбусу

В 2014 году в ТТУ поступили 7 троллейбусов Тролза-5265 «Мегаполис» и 15 троллейбусов ТролЗа-5275.03 «Оптима».

С 5 октября по 27 ноября 2015 года были перебои с движением троллейбусов из-за огромных долгов за электричество перед ТЭК и Самара-энерго.

С 1 января 2015 года закрыты маршруты 1, 5к, 8, 8к, 11к, 21к, 22, а также самые протяжённые маршруты № 19 и 25э, связывавшие все три района города.

В целях оптимизации троллейбусного сообщения, с декабря 2015 года закрыто депо № 2. Машины передан в депо № 3.

С 1 января 2016 года закрыты маршруты № 5, 9, 10, 11, 15. Работу этих маршрутов восстанавливать не планируется, так как они оплачивались АвтоВАЗом, а последний отказался от заказов троллейбусных маршрутов для перевозки рабочих в пользу автобусов. Также закрыт маршрут 57к, изменена схема движения маршрута 57, который стал проходить по улице Мира вместо улицы Баныкина.

21 января 2016 года тольяттинскому троллейбусу исполнилось 50 лет

30 января 2016 года на пересечении улиц Ярославской и Чайкиной сгорел единственный троллейбус модели БТЗ-5276-04. Пострадавших нет. 

С 12 сентября 2016 года на маршруте 7 появились продлённые рейсы до Портпосёлка.

С 1 декабря 2016 года закрыт троллейбусный маршрут № 57. Маршрут 18 переведён в заказной режим. Таким образом, в городе больше нет регулярного прямого троллейбусного сообщения между Автозаводским и Центральным районами (в 1985 году таких маршрутов было пять — 5, 14, 15, 18, 19), остался лишь один регулярно действующий межрайонный маршрут № 7.

С октября 2017 года по февраль 2018 года в ТТУ поступили 40 новых троллейбусов БКМ-321. В связи с этим большинство старых троллейбусов ЗиУ, срок службы которых значительно превышал нормы, заменили новыми троллейбусами.

9 января 2018 года открыт маршрут 57 с изменённой схемой движения, а также маршруты 57* и 18 (7 квартал — Речной вокзал). Для реализации возможности движения маршрута 18 по новой схеме была реконструирована контактная сеть на перекрёстке улицы Дзержинского и пр-та Степана Разина, а также на перекрёстке улицы Дзержинского и Революционной улицы. Маршрут 18 стал единственным муниципальным маршрутом, охватывающим все три района города

В феврале 2018 года в целях обеспечения транспортной доступности жителей 2 квартала была изменена схема движения маршрутов 13 и 14.

В октябре 2018 года тольяттинской администрацией запущен проект "ЭКО троллейбус", направленный на привлечение внимания горожан к проблемам экологии. Соответствующими плакатами и буклетами оснастили 41 троллейбус, а один троллейбус ЛиАЗ (ВЗТМ) 52803, раскрасили в яркие цвета и нанесли тематические надписи.

С января 2019 года изменён график работы 4, 18 и 57 маршрутов. Теперь маршрут 18 работает ежедневно, уменьшены интервалы движения в дневное время. Вместе с этим увеличено количество рейсов на маршрутах 4 и 57.

С января 2020 переименованы маршруты №№ 7*, 57* на № 1 и № 8 соответственно, а также восстановлен 22 маршрут.

С 1 декабря 2021 года закрыт маршрут № 8

31 декабря 2022 года закрыт маршрут № 57

В настоящее время контактная сеть находится в критическом состоянии. Троллейбусный парк в Тольятти нуждается в серьёзном обновлении.

Действующие маршруты 
В таблице приведены действующие маршруты троллейбусов города Тольятти по состоянию на январь 2023 года.

Закрытые маршруты 

1 - Зона отдыха - ДП "Трансформатор" (ул. Комзина, ул. Родины, ул. Мира, ул. Индустриальная)
1к - ДП "Трансформатор" - ДП "Соцгород" (ул. Индустриальная, Мира)
3 - ДП "Соцгород" - ДП "Фосфор" (ул. Мира, ул. Маркса, ул. Гагарина, ул. Ленина, ул. 50 лет октября, ул. Новозаводская)
5 - ДП "Трансформатор" - ДП КВЦ ВАЗа (ул. Индустриальная, ул. Мира, ул. Победы, ул. Гагарина, ул. Ленина, б-р 50 лет Октября, Автозаводское ш., Южное ш.)
5к - ДП КВЦ ВАЗа - ОП "Автолюбитель" (Южное ш., Автозаводское ш., 50 лет октября)
6 - ДП "Речной вокзал" - ДП "Фосфор" (ул. Коммунистическая, ул. Матросова, ул. Громовой, ул. Кунеевская, ул. Баныкина, ул. Голосова, ул. Новозаводская)
6к - ДП "Речной вокзал" - ОП "Завод СК" (ул. Коммунистическая, ул. Матросова, ул. Громовой, ул. Кунеевская,  ул. Баныкина , ул. Голосова, ул. Новозаводская)
8 - ДП "Речной вокзал" - К/Т "Буревестник" (ул. Коммунистическая, ул. Матросова, ул. Громовой, ул. Кунеевская, ул. Комсомольская, ул. Новозаводская, ул. Горького) 
С 01.01.2018 по 01.12.2021 ходил по схеме: ДП "Речной вокзал" - К/Т "Буревестник" (ул. Коммунистическая, ул. Матросова, ул. Громовой, ул. Кунеевская, ул. Комсомольская, ул. Мира, ул. Голосова, ул. Новозаводская, ул. Горького)
8к - ДП "Трансформатор" - ДП "Трансформатор" (Индустриальная, Комсомольская, Кунеевская, Громовой, Матросова, Чайкиной, Механизаторов, Коммунистическая, Матросова, Громовой, Кунеевская, Комсомольская, Индустриальная).
9 - ДП "7-й квартал" - КВЦ ВАЗа (б-р Приморский, ул. Революционная, ул. Воскресенская, Южное ш.)
10 - ДП "7-й квартал" - КВЦ ВАЗа (б-р Приморский, пр-т Московский, ул. Заставная, Южное ш.
10к - ДП "7 квартал" - КВЦ ВАЗа (Разина, Спортивная, Московский, Заставная, Южное ш.)
11 - ДП "7-й квартал" - КВЦ ВАЗа (пр-т Разина, ул. Дзержинского, ул. Заставная, Южное ш.).
11к - ДП "Набережная" - КВЦ ВАЗа (Спортивная, Разина, Ботаническая, Южное ш.).
 12 - ДП "7-й квартал" - ДП "7-й квартал" (Приморский б-р-ул. Революционная-ул. Дзержинского-п-кт Разина (кольцевой)
15 - ДП "7-й квартал" - КВЦ ВАЗа (пр-т Разина, ул. Спортивная, ул. Жукова, ул. 40-летия Победы, ул. Автостроителей, ул. Дзержинского, ул. Заставная, Южное ш.).
16 - ОП "ул. Мичурина" - ДП "Фосфор" (Автозаводское ш.- б-р 50 лет Октября-ул. Новозаводская)
17 - ДП "7-й квартал" - ДП "7-й квартал" (пр-кт Разина - ул. Дзержинского-Московский пр-кт - ул. Спортивная- пр-т Разина (кольцевой)). С 2007 по 2008 годы ходил по другой схеме движения: оп Автолюбитель - оп Спец авто хозяйство(б-р 50-летия Октября, ул. Ленина, ул. Гагарина, ул. Маркса, ул. Мира, ул. Комсомольская).
19 - ДП "7-й квартал" - ДП "Речной вокзал" (Разина, Ботаническая, Южное ш., Автозаводское ш., 50 лет октября, Ленина, Гагарина, Маркса, Мира, Комсомольская, Кунеевская, Громовой, Матросова, Коммунистическая).
20 - ДП "7-й квартал" - ДП "7-й квартал" (Разина, Дзержинского, Воскресенская, Революционная, Приморский) - кольцевой, обратный маршруту № 12
21к - ДП "Речной вокзал" - ОП "Мясокомбинат" (Коммунистическая, Механизаторов, Чайкиной, Ярославская).
23 - ДП "Соцгород" - ДП "Фосфор" (Родины, Баныкина, Голосова, Новозаводская).
23к - Зона отдыха - ДП "Фосфор" (Комзина, Баныкина, Голосова, Новозаводская).
25э - ДП "7-й квартал" - ТоАз (Разина, Ботаническая, Южное ш., Автозаводское ш., 50 лет октября, Новозаводская, Голосова, Баныкина, Кунеевская, Громовой, Поволжское ш.)
26 - ДП "Фосфор" - К/Т "Буревестник" (ул. Новозаводская, ул. Горького)
57к - ДП "Речной вокзал" - ДП "Речной вокзал" (ул. Коммунистическая, ул. Механизаторов, ул. Чайкиной, ул. Ярославская, ул. Громовой - оп. Молокозавод - разворот, ул. Громовой, ул. Ярославская, ул. Чайкиной, ул. Механизаторов, ул. Коммунистическая) - кольцевой.
57 - ДП "Речной вокзал" - ДП "Фосфор" (Коммунистическая, Механизаторов, Чайкиной, Ярославская, Громовой, Кунеевская, Баныкина, Голосова, Новозаводская)  
Заменил собой автобусный маршрут 57
57 - ДП "Речной вокзал" - ДП "Фосфор" (Коммунистическая, Матросова, Громовой, Кунеевская, Мира, Голосова, Новозаводская) 2018-2022 гг.

Нереализованный маршрут 
29 - ДП "7 квартал" - Зона отдыха (Разина, Спортивная, Московский, Заставная, Южное ш., Автозаводское ш., 50 лет октября, Новозаводская, Голосова, Баныкина, Родины, Комзина)

Подвижной состав

Действующий 
На сегодняшний день в Тольятти имеется  75 троллейбусов.

В эксплуатации находятся троллейбусы следующих моделей в различных модификациях: БКМ-321 (40), ТролЗа-5275 «Оптима» (21), Тролза-5265 «Мегаполис» (7), ЛиАЗ(ВЗТМ)-5280 (3), СЗТМ-682Г (1), ЗиУ-682 (3). Часть троллейбусов прошла капитально-восстановительный ремонт, который может включать замену кузова и электрооборудования. У многих троллейбусов в результате подобного ремонта электрооборудование было вынесено на крышу, для чего в тольяттинском троллейбусном управлении были изготовлены специальные кожухи.

Окраска троллейбусов преимущественно белого и оранжевого цвета. В салоне звучит аудио-реклама.

Имеется два троллейбуса техпомощи и один служебный троллейбус, развозящий сотрудников.

Исторический 
ЗиУ-5, ЗиУ-5Г, ЗиУ-5Д, ЗиУ-682, ЗиУ-682Б, ЗиУ-683, ЗиУ-6205, грузовой КТГ-1.

Троллейбусные депо 
База Тольяттинского троллейбусного управления начинала развиваться на ул. Комсомольской, 90, где расположилось троллейбусное депо № 1, рассчитанное на 125 единиц подвижного состава. 6 января 1966 введено в эксплуатацию. Именно отсюда 21 января 1966 года выехали первые троллейбусы на маршрут. В 2004 году троллейбусное депо № 1 закрыто. Часть машин передана в депо № 2, другая часть — в депо № 3.

В связи со строительством автозавода и нового района, было принято решение о строительстве второго троллейбусного депо на 150 единиц. В 1975 году троллейбусное депо № 2 было введено в эксплуатацию. Туда же переехало и управление предприятием. Теперь Тольяттинское троллейбусное управление сменило юридический адрес: Южное шоссе, 28. Троллейбусное депо № 2 закрыто в 2015 году. Машины переданы в депо № 3. В ДС "7 квартал" расположился филиал, благодаря чему сократились рейсы из парка на маршруты 13 и 14, переданные в филиал из депо № 3.

В начале 1980-х гг. было принято решение о строительстве троллейбусного депо № 3 на 100 машино-мест. Депо было построено на ул. Громовой, 55. 2 января 1985 года введено в эксплуатацию. С декабря 2015 года ТТУ снова сменило юридический адрес: ул. Громовой, 55.

За 40-летний период работы депо № 2 обслуживало троллейбусные маршруты № 5, 5к, 9, 10, 10к, 11, 11к, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 25э.

На сегодняшний день троллейбусное депо № 3 обслуживает маршруты № 1, 2, 4, 7, 13, 14, 18 (заказной), 18, 21, 22, 24.

Диспетчерские пункты

Действующие 
 "Речной вокзал"
 "Трансформатор"
 "Соцгород"
 "7 квартал"(филиал)

Закрытые 
 "Набережная"
 "Фосфор"
 "Зона отдыха"
 "КВЦ"

Перспективы 

На 2020 год, в результате многолетней деградации, от прошлой троллейбусной системы осталось 13 маршрутов из 36, одно депо (депо № 1 закрыто в 2004 году, депо № 2 — в 2015 году) и 80 машин.

В последние годы троллейбусы не выдерживают конкуренции с альтернативными перевозчиками. Развитие сети не происходит, новые маршруты хоть и появляются, однако несоблюдение графиков движения сводит их пользу на нет. В период с 1991 по 2016 годы закрыты маршруты 1, 3, 5, 5к, 6, 8, 8к, 9, 10, 11, 11к, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21к, 22, 23, 25э, 57к. На некоторых маршрутах сокращён выпуск.

В настоящее время не используется для пассажирского движения контактная сеть по Московскому проспекту и проспекту Степана Разина, Приморскому бульвару в районе 6 квартала, ул. Жукова в районе санатория «Прилесье» и ул. Спортивной в Автозаводском районе. Судьба этих участков сети и перспективы возвращения на эти улицы троллейбуса, хотя бы и по другим маршрутам — пока не ясны.

Также, руководство ТТУ намерено демонтировать контактную сеть, ведущую к АвтоВАЗу, с которым у ТТУ прекращён договор. Об этом пишет «Площадь свободы» со ссылкой на директора МП «ТТУ» Евгения Растегаева. Троллейбусы здесь не ходят и в обозримом будущем вряд ли пойдут.

Стоит отметить небольшую положительную динамику в 2017-2018 годах: в виде закупки нового подвижного состава, и открытия или возобновления, некоторых троллейбусных маршрутов.

Галерея

См. также 

 Тольяттинский автобус
 Тольяттинский трамвай (нереализованный)

Примечания

Ссылки 
 Схема троллейбусных маршрутов Тольятти на 1 января 2020, включая упраздненные.
 Информация и фотографии троллейбусов Тольятти на портале «Городской электротранспорт»
 Маршруты Тольятти на карте (с возможностью оптимального поиска, отображения любого маршрута на карте и поиска в радиусе)
 Тольяттинский троллейбус
 Ксения Лампова В Тольятти вышел на маршрут литературный троллейбус. «Другой город», 17 марта 2016

Транспортные здания и сооружения, построенные в 1966 году
Здания и сооружения, построенные в 1966 году в России
Троллейбусные системы России
Транспорт Тольятти
1960-е годы в Самарской области